Luigi Cattaneo (calciatore)
Luigi Cattaneo (anatomista)